S102, S-102 ou S.102 peut faire référence à:
 Dome S102, une voiture de course du constructeur japonais Dome ;
 HMS Valiant (S102), un sous-marin à propulsion nucléaire de la Royal Navy ;
 Héroïde funèbre (S.102), un poème symphonique de Franz Liszt ;
 Renfe série S-102, un train construit par Talgo et Adtranz.